Джесси Меткалф (; род. 9 декабря 1978) — американский телевизионный актёр, наиболее известный по ролям Джона Роуленда в сериале «Отчаянные домохозяйки», Мигеля Лопеса-Фитцджеральда в дневной мыльной опере «Страсти» и Кристофера Юинга в прайм-тайм мыльной опере «Даллас».

Ранние годы 
Меткалф родился в долине Кармел, Калифорния, в семье Нэнси (в девичестве Демайо) и Джеффа Меткалфов. Его отец французского и итальянского происхождения, а мать итальянского и португальского происхождения. Меткалф, который подростком играл в разных баскетбольных лигах в Уотерфорде, Коннектикут, окончил школу Уилльямс в Нью-Лондоне, Коннектикут, а затем бросил учёбу в Нью-Йоркском университете, чтобы сделать карьеру режиссёра и сценариста.

Карьера 
В 1999—2004 годах Меткалф играл роль Мигеля Лопеса-Фитцджеральда в мыльной опере канала NBC «Страсти». В конце 2003 года и начале 2004 года он появился в двух эпизодах сериала «Тайны Смолвиля» в роли Вана Макналти. В 2004 году Меткалф сыграл подростка-садовника в сериале канала ABC «Отчаянные домохозяйки», в котором его персонаж имел тайные любовные отношения с домохозяйкой Габриэль Солис в исполнении Евы Лонгории. В ноябре 2004 года USA Today назвала его «горячим секс-символом». Персонаж Меткалфа периодически появлялся в сериале вплоть до 2009 года.

Свою первую роль в кино Меткалф сыграл в фильме «Сдохни, Джон Такер!», в котором его партнёрами были Ашанти, София Буш и Бриттани Сноу. В 2008 году он сыграл роль Джека в психологическом триллере «Пожираемые заживо», получившем негативные отзывы критиков. Затем он снялся в роли Гренджера Вудруффа в американо-индийском фильме «На другом конце провода». В 2009 году он снялся вместе с Эмбер Тэмблин и Майклом Дугласом в ремейке фильма 1956 года «За пределами разумного сомнения», снятом режиссёром Питером Хайамсом. В 2010 году Джесси снялся в фильме «Измученный», сыграв роль отца, чьего ребёнка убил маньяк.

С 2012 по 2014 год Меткалф снимался в телесериале «Даллас». В ходе всего периода съёмок в шоу Меткалф получал негативные отзывы от критиков, и его персонаж был убит в финале третьего сезона.

Личная жизнь 
Начиная с 2006 года Меткалф встречался с вокалистской группы Girls Aloud Надин Койл, с которой расстался в апреле 2007 года. В 2008 году начал встречаться с актрисой и моделью Карой Сантаной, которой сделал предложение в августе 2016 года.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Школы Уильямса (Нью-Лондон)